Charles Henri Durier (1830-1899), historien et géographe, président et secrétaire général du Club alpin français
 Charles Durier (1854-1887), archiviste-paléographe, archiviste des Hautes-Pyrénées.
Christophe Durier (né en 1983), connu sous le pseudonyme de Christophe Willem, chanteur français ;
 Émile Durier (1828-1890), avocat au Barreau de Paris (à partir de 1850), bâtonnier de l'Ordre des avocats (1887-1889), adjoint au maire de Paris (1870)
Valérie Durier (née en 1986), journaliste et chroniqueuse